Coatepec ist der Name folgender Municipios in Mexiko:

* Municipio Coatepec (Puebla)
 Municipio Coatepec (Veracruz)